Hanno Millesi ist der Name folgender Personen:

* Hanno Millesi (Mediziner) (1927–2017), österreichischer Chirurg
 Hanno Millesi (Autor) (* 1966), österreichischer Künstler und Schriftsteller